A National Basketball Association 2008–2009-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 63. szezonja volt.

A győztes a Los Angeles Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert az Orlando Magic ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa LeBron James, a döntő MVP-je Kobe Bryant lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A csoportgyőztesek csillaggal vannak jelölve.
A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: LeBron James, Cleveland Cavaliers
Az év újonca: Derrick Rose, Chicago Bulls
Legjobb védekező játékos: Dwight Howard, Orlando Magic
Legtöbbet fejlődött játékos: Danny Granger, Indiana Pacers
Legjobb „hatodik” játékos: Jason Terry, Dallas Mavericks

All-Star-mérkőzés 

MVP: Kobe Bryant, Shaquille O’Neal
Vezetőedzők: Phil Jackson (Nyugat), Mike Brown (Kelet)

Jegyzetek

Források

További információk 

Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba